Odenkirk est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bill Odenkirk (né en 1965), acteur et producteur américain
Bob Odenkirk (né en 1962), acteur et scénariste américain

Homonymie de patronyme